White River  o riu White, afluent del riu Yukon que discorre per l'estat d'Alaska (EUA) i el territori de Yukon (Canadà)
 White River (Arkansas-Missouri), riu que flueix a través dels estats d'Arkansas i Missouri (Estats Units d'Amèrica) 
 White River (Califòrnia), localitat al comtat de Turlare (Califòrnia, EUA)

 White River (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 

 White River Junction, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Vermont
 Bosc Nacional White River, al nord-oest de Colorado als Estats Units